Ганс Герман Маттхёфер (; 25 сентября 1925, Бохум — 15 ноября 2009, Берлин) — немецкий политический деятель, министр финансов Германии (1978—1982).

Биография 
В 1943—1945 гг. солдатом участвовал во Второй мировой войне.

В 1953 г. окончил экономический факультет Висконсинского университета в Мадисоне (США).

В 1953—1957 гг. — сотрудник экономического отдела в правлении IG Metall.

В 1958—1961 гг. — представитель профсоюзов в Организации европейского экономического сотрудничества в Вашингтоне и Париже.

В 1960—1972 гг. — руководитель отдела повышения квалификации в правлении IG Metall.

В 1961—1987 гг. — член немецкого бундестага.

В 1972—1974 гг. — парламентский статс-секретарь в министерстве экономического сотрудничества.

В 1974—1978 гг. — министр науки и технологий.

В 1978—1982 гг. — министр финансов ФРГ,

в 1982 г. — министр почты и связи.

В 1973—1984 гг. — член правления СДПГ,

в 1985—1987 гг. — федеральный казначей СДПГ.

В 1987—1997 гг. — председатель правления профсоюзного Института труда и здоровья (BGAG), одновременно в 1986—1997 гг. — председатель Наблюдательного совета контролируемого профсоюзами Allgemeine Deutsche Direktbank AG (ING-DiBa), являющегося частью профсоюзной холдинговой компании ING Group NVdie.

Примечания

Ссылки 
 

Участники Второй мировой войны (Германия)
Члены бундестага Германии от Гессена
Министры финансов Германии
Министры образования Германии
Министры связи Германии
Политики Германии
Политики XX века
Члены Социал-демократической партии Германии
Первый кабинет Гельмута Шмидта
Второй кабинет Гельмута Шмидта
Третий кабинет Гельмута Шмидта